Hamirpur () ist eine Stadt (Municipal Council) im indischen Bundesstaat Himachal Pradesh.

Sie bildet das Verwaltungszentrum des gleichnamigen Distrikts.
Beim Zensus 2011 betrug die Einwohnerzahl 17.604.
Hamirpur liegt auf einer Höhe von  im Vorderen Himalaya.

Klima 
Das Klima in Hamirpur ist warm-gemäßigt. In den Sommermonaten Juli und August, während der Monsunzeit, fallen die meisten Niederschläge. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 1572 mm. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 21,6 °C.

Einzelnachweise 

Municipal Council in Himachal Pradesh
Ort in Himachal Pradesh
Distrikt Hamirpur (Himachal Pradesh)